Для соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи МОК выделил квоту в 220 атлетов (113 мужчин и 107 женщин). Эта квота делится среди стран-участниц согласно рейтингу.

Рейтинг рассчитывается по итогам выступлений на двух последних чемпионатах мира по биатлону (в данном случае чемпионат мира по биатлону 2012 и чемпионат мира по биатлону 2013). Очки начисляются по результатам выступлений трех лучших спортсменов страны в спринте и индивидуальной гонке, а также по итогам выступлений команды в эстафете. Система начисления очков полностью идентична системе начисления в зачет кубка наций.

Ниже приводится расчет рейтинга национальной федерации на примере сборной России.

Итого, в зачет рейтинга мужская сборная России получила 2076 очков, а женская 2217.

Аналогично рейтинговые очки рассчитывается для всех стран-участниц. В итоге формируется рейтинговый список по убыванию количества очков. На основании этого списка национальные федерации могут заявить на Олимпиаду следующее количество участников:

Мужчины:
 1-5   место в списке : 6 участников
 6-20  место в списке : 5 участников
 21-28 место в списке : 1 участника
Всего: 113

Женщины:
 1-5   место в списке : 6 участниц
 6-15  место в списке : 5 участниц
 16-20 место в списке : 4 участницы
 21-27 место в списке : 1 участницу
Всего: 107

При этом в каждом виде программы по биатлону страну может представлять не более 4 участников.

Согласно рейтингу и вышеперечисленным правилам, страны участницы получили следующие квоты для заявки спортсменов на соревнования по биатлону Олимпийских игр.

В случае, если национальная федерация не выбирает назначенную квоту, освободившиеся места переходят последовательно странам начиная с 29-й для мужчин и 28-й для женщин.

Количество участников в каждом виде биатлонной программы следующее:
 Индивидуальная гонка: 88 мужчин, 87 женщин;
 Спринт: 88 мужчин, 87 женщин;
 Гонка преследования: 60 мужчин, 60 женщин;
 Масс-старт: 30 мужчин, 30 женщин;
 Эстафета, в том числе смешанная: все страны, зарегистрировавшие достаточное количество спортсменов, могут принимать участие в состязании.

Для того чтобы получить право быть заявленным на Олимпиаду, спортсмен должен выполнить одно из трех нижеперечисленных условий:
 В спринте или индивидуальной гонке на соревнованиях Кубок IBU, Открытый чемпионат Европы, Чемпионат мира или Кубок мира дважды показать результат, которые не более чем на 20% хуже, чем среднее время трех лучших участников;
 На Юниорском чемпионате мира (не юношеском) дважды занять место в верхней половине итоговой таблицы результатов;
 Показать по одному результату из пунктов 1 и 2.

Интересные факты

Ссылки 
 Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014
 2014 Winter Olympics NOC quota

2014 год в биатлоне